TNC se može odnositi na:

 Bezdimni barut
 -{Television Nishinippon Corporation}-, japanska TV stanica
 Tenascin C,  protein
 -{Toronto Neighbourhood Centres}-
 Transnacionalna korporacija